Nguyễn Văn Hùng (21 de novembro de 1958 – ) é um padre católico vietnamita australiano e ativista dos Direitos humanos em Taiwan. Ele foi reconhecido pelos Departamento de Estado dos Estados Unidos como um "herói agindo para acabar com a escravidão moderna".

Ligações externas

Ativistas dos direitos humanos
Dissidentes do Vietnã
Nascidos em 1958